Байбуза — прізвище татарського походження, шляхетний рід Великого Князівства Литовського. З татарської перекладається як багатий господар, сивий чоловік.

Персоналії 
 Михайло Байбуза — черкаський боярин, землевласник.
 Семен Байбуза ( не пізніше 1619 року) — брацлавський войський, керівник козацької хоругви на 100 кіннотників, син Михайла Байбузи.
 Степан Байбуза — уманський полковник наказний.
 Тихін Байбуза — гетьман реєстрового козацтва.

Інше 
 Байбуза — родовий герб.

Див. також 
 Байбузи

Примітки